Кегичёвка () — посёлок городского типа, Кегичёвский поселковый совет, Кегичёвский район, Харьковская область, Украина.

Является административным центром Кегичёвского поселкового совета, в который, кроме того, входят сёла Антоновка и Зелёная Диброва.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Кегичёвка находится между реками Вшивая и Богатая.

Через посёлок проходит Южная железная дорога, станция Кегичёвка. Рядом проходят автомобильные дороги  и .

История 

Посёлок Кегичёвка возник во второй половине XVIII века из двух небольших хуторов — Доброивановки и Егоровки. Населяли эти хутора крепостные крестьяне, которые принадлежали помещику-офицеру Е. И. Апостолу-Кегичу. От его фамилии и происходит современное название посёлка.

В 1859 году в Доброивановке жили 166 человек и было 18 дворов, в Егоровке было 20 дворов с населением 163 человека.

Последующее развитие Кегичёвки связано со строительством в 1897—1905 годах железной дороги Лозовая-Красноград. В это время Кегичёвка становится волостным центром.

Изначально ветка ж.д. Лозовая-Красноград должна была проходить через посёлок Чапаево, так как на то время сахарный завод там уже был. И только благодаря заслугам Барыни, жены Кегича, ветку проложили через Кегичёвку. Дальнейшее экономическое развитие Кегичёвки связано с этой женщиной. Она строит кирпичный завод и элеватор. Спустя годы элеватор будет надстроен и переоборудован в клуб, который стоит и поныне. А насыпь, с которой хлеб грузили на вагоны, разровнена, и на её месте посажены берёзы. Сама Барыня была немкой. Возможно, после Октябрьской революции она эмигрировала в Германию.

Георгиевская церковь была построена в 1908 году братьями по фамилии Гныпы. Хутор этих братьев находился на территории нынешней ветлечебницы. Братья были земледельцами, выращивали много свёклы и возили её на сахарный завод.

В январе 1918 года волостная и земская управы в Кегичёвке были распущены.

С 1923 года село Кегичёвка — центр района, который с января 1935 года находится в составе Харьковской области, а до того был частью Полтавской области. 8 декабря 1966 года район был возобновлён, 17 июля 2020 года ликвидирован.

Во время немецкой оккупации 1941—1943 годов оккупанты убили сто жителей села — стариков, женщин и детей; 200 человек угнали на принудительную работу в Германию.
 
В 1957 году преобразован в посёлок городского типа.

В январе 1959 года численность населения составляла .

В 1972 году здесь действовали завод строительных изделий, маслодельный завод, хлебный завод и инкубаторная станция.

В январе 1989 года численность населения составляла 

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в посёлке райсельхозтехники и райсельхозхимии.

На 1 января 2001 года численность населения составляла 6 539 человек.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 6 246 человек.

На 1 января 2016 года численность населения составляла 6 090 человек.

На 1 января 2017 года численность населения составляла 6 107 человек.

На 1 января 2018 года численность населения составляла 6 041 человек.

На 1 января 2019 года численность населения составляла 5 928 человек.

На 1 января 2020 года численность населения составляла 5 858 человек.

На 1 января 2021 года численность населения составляла 5771 человек.

Экономика 
 Молочно-товарная и свино-товарная фермы.
 Агрофирмы «Сады Украины».
 Кегичёвское хлебоприёмное предприятие.
 Газодобыча, открыто месторождение природного газа — Кегичёвское месторождение.
 Хлебзавод.

Объекты социальной сферы 
 2 детских сада.
 Школа (1—4 класс).
 Кегичёвский лицей (5—11 класс).
 Профессионально-техническое училище № 60.

Известные люди 
 Оленич-Гнененко, Александр Павлович — поэт и переводчик

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания

Литература 
 

Посёлки городского типа Харьковской области
Населённые пункты Кегичёвского района